Ценгер (нем. Zenger) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Ценгер, Вильгельм (; 1877—1911) — немецкий спортсмен.
 Ценгер, Карл (1873—1912) — германский фигурист.
 Ценгер, Макс (1837—1911) — немецкий композитор.

Примечания